Hope Lutheran Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hope Lutheran Church (Colorado), ID-Nr. 78000838
 Hope Lutheran Church (North Dakota), ID-Nr. 91001924